FWE steht für:
 Freie Wähler Erzgebirge, Freie-Wähler-Vereinigung, siehe bsp. Bad Schlema #Gemeinderat
 Futterwerteinheit zur Bewertung des Futters bezüglich der verwertbaren Energie für das im Tierkörper zu erzielende Fettbildungsvermögen gemessen in Kilokalorien, siehe Liste von Abkürzungen (DDR) #F
 Funkwerk Erfurt, siehe Kombinat Mikroelektronik Erfurt

Fwe steht für:
 ein Clan im Nordosten Namibias, siehe Mafwe
 Fwe (Sprache), eine Bantusprachen in Namibia und Sambia

Fwé steht für:
 Fwé, Fluss in der Elfenbeinküste

fwe steht für:
 Fwe (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen in Sambia und Namibia

Abkürzung